Classe T peut faire référence à :

Classes de navires 
 La classe T, ou classe Talisman, une classe de destroyers lancée par la Royal Navy en 1916 ;
 la classe T, ou classe AA-1, une classe de sous-marins lancés par l'United States Navy dans les années 1910 ;
 la classe T, une classe de sous-marins britanniques lancés à la fin des années 1930 ;
 la classe S et T, une classe de destroyers lancée par la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 la classe T-1, une classe de sous-marins de l'United States Navy lancés dans les années 1950 ;
 la classe T 47, des escorteurs d'escadre de la marine française lancés dans les années 1950.

Autres 
 Amplificateur de classe T, un type d'amplificateur audio
 Classe T en astronomie, un type spectral d'étoiles
 Une série de modèles d'ordinateurs HP 9000